AVD puede referirse a:
 Avd., abreviatura de avenida;
 Actividades de la vida diaria;
 AVD, símbolo de clasificación de casco de un destructor portahidroaviones..
 Audio, Video, Disco. álbum del dúo francés Justice

Referencias 

Siglas